Lieps steht für:

 Lieps (Sandbank) in der Wismarer Bucht, südliche Ostsee
 Lieps (See) südlich des Tollensesees im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Lieps (Insel) im Schweriner See
 Wendisch Lieps, Wüstung bei Greven (Mecklenburg)

Siehe auch:
 Liebs
 Lips